Richard Olney ist der Name folgender Personen:

* Richard Olney (Politiker, 1835) (1835–1917), US-amerikanischer Politiker, Außen- und Justizminister
 Richard Olney (Politiker, 1871) (1871–1939), US-amerikanischer Politiker (Kongressabgeordneter)
 Richard Olney (Autor) (1927–1999), US-amerikanischer Kochbuchautor
 Richard K. Olney (1947–2012), US-amerikanischer Mediziner